Бобов-Дол — топоним в Болгарии:
 Бобов-Дол — город в Кюстендилской области;
 Бобов-Дол — община в Кюстендилской области.